Tetsurô Hoshino est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Galaxy Express 999 en 1977.

Biographie fictive 
Tetsurô Hoshino est témoin du meurtre de sa mère par le Comte Mécanique. Orphelin, il fait la connaissance de Maetel qui lui offre un billet pour la planète Ramétal à bord du Galaxy Express 999. Tetsurô décide de l'accompagner avec l'espoir de devenir un androïde et de venger sa mère.

Description

Physique 
Tetsurô est, comme la plupart des personnages masculins dessinés par Leiji Matsumoto, un petit homme d'une beauté toute relative. Sa tête est ovale, disproportionnée par rapport au reste du corps (en effet, son chef, plus volumineux même que celui de sa grande amie Maetel, a l'air d'occuper au moins un tiers de sa taille d'enfant de 8 ans) et montre un large visage au nez arrondi et apaté, avec de minuscules yeux ronds, de petites oreilles rondes également et une large bouche. 

Quand on connaît un peu le reste de l'œuvre de Matsumoto, on remarque immédiatement la ressemblance avec d'autres personnages créés par celui-ci, comme Baryl, le batteur dans le film Interstella 5555 ou certains membres de l'équipage du vaisseau d'Albator.

Personnalité

Création du personnage

À propos du nom 
Dans la version française de la série animée Galaxy Express 999, Tetsurô est rebaptisé Teddy. Dans une version antérieure, il se nomme Télado.

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Leiji Matsumoto, 1977-1996)

Séries animées 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Nobutaka Nishizawa, 1978-1981, 113 épisodes) avec Masako Ikeda

Films 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Rintaro, 1979) avec Masako Ikeda
 Adieu Galaxy Express 999 (さよなら銀河鉄道999　アンドロメダ終着駅 — Sayonara Ginga Tetsudô Three Nine - Andoromeda Shûchakueki, Rintaro, 1981) avec Masako Ikeda
 Galaxy Express 999 : Eternal Fantasy (銀河鉄道999 エターナルファンタジー, Kônosuke Uda, 1998) avec Masako Ikeda

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1977